In 2017 werd het 92ste Campeonato Catarinense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Santa Catarina. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 29 januari tot 7 mei. Chapecoense werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Finale
In geval van gelijkspel won Chapecoense omdat het beter gepresteerd had in de competitie.

Totaalstand

 (1): Omdat Chapecoense via een goede notering in de nationale Série A en deelname aan de Copa Libertadores 2018 al rechtstreeks voor de 1/8ste finale van de Copa do Brasil geplaatst was, nam Brusque de vrijgekomen plaats in.

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Catarinense
Braziliaans competitievoetbal 2017